Friedrich Uhlemann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Gottlob Uhlemann (1792–1864), deutscher Theologe
 Friedrich Herrmann Uhlemann (1835–1917), deutscher Fabrikbesitzer und Politiker, MdR